Johannismühle steht für Mühlengebäude:
 St.-Johannis-Mühle (Brackenheim), Baden-Württemberg
 St.-Johannis-Mühle (Flensburg), Windmühle 

Johannismühle ist der Ortsname von

 Johannismühle (Ostheim vor der Rhön), Ortsteil der Stadt Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Johannismühle (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
  Forsthaus Johannismühle
 Wildpark Johannismühle